In the Hands of the Enemy – film del 1908 prodotto dalla Essanay
 In the Hands of the Enemy – film del 1910 diretto da Theo Frenkel
 In the Hands of the Enemy – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation